Steen är ett efternamn som förekommer i flera länder och som kan skrivas på olika sätt. Enligt offentlig statistik var 2014 följande antal personer bosatta eller registrerade med staviningsvarianterna
 Steen: Sverige 2023, Norge 3184, Danmark 1342, Finland 23 Nederländerna fanns 2007 1407 personer med namnet och omkring 2788 i Tyskland 
 Sten: Sverige 1567, Norge 1632, Danmark 176, Finland 492
 Stéen: Sverige 110, Finland 4 eller lägre
 Stén: Sverige 33, Finland 60
I Danmark ligger Stéen och Stén under spärrgränsen 2 eller mindre, i Norge räknas de samman med Steen respektive Sten. Totalt blir detta för Sverige 3733, för Norge 4816, för Danmark cirka 1518 och för Finland cirka 552 personer. I Sverige har namnet använts som soldatnamn.

Personer med efternmanet Steen eller varianter av detta namn

A
 Adolph Steen (1816–1886), dansk matematiker och politiker
 Aksel Steen (1849–1915), norsk meteorolog
 Alexander Steen (född 1984), svensk ishockeyspelare
 Anders Steen (född 1945), svensk byggmästare och politiker, nationaldemokrat
 Anders Sten (1903–1999), svensk konstnär och tidningstecknare
 Anders Sten (borgmästare) (aktiv 1652–1684), svensk borgmästare och politiker
 Anitra Steen (född 1949), svensk politisk tjänsteman och direktör, socialdemokrat
 Anna Sten (1908–1993), rysk-amerikansk skådespelare

C
 Carl Steen (ishockeyspelare) (född 1980), svensk ishockeyspelare och ledare

D
 Dave Steen (född 1959), kanadensisk friidrottare, mångkampare

E
 Eivor Steen-Olsson (född 1937), svensk orienterare
 Erik Steen, flera personer
 Erik Steen (musiker) (född 1962), svensk flamenco-musiker
 Erik Steen (polis), svensk länspolismästare
 Eva Steen (1889–1973), norsk skådespelare

H
 Harald Steen (1886–1941), norsk sångare och skådespelare
 Harald Heide Steen (1911–1980), norsk skådespelare
 Harald Heide-Steen Jr. (1939–2008), norsk skådespelare, sångare och komiker
 Helmer Stén (1879–1950), bankman
 Hemming Sten, flera personer
 Hemming Sten (politiker) (1895–1954), politiker, socialdemokrat
 Hemming Sten (journalist) (1925–1989). svensk journalist, TV-recensent och författare
 Herbert Stéen, även Herbert Stéen-Östling (1910–1995), svensk kompositör och kapellmästare

I
 Ingrid Steen (född 1967), norsk handbollsspelare

J
 Jan Steen (1626–1679), nederländsk konstnär
 Johannes Steen (1827–1906), norsk politiker, tillhörde partiet venstre
 John Sten (1879–1922), svensk konstnär

K
 Knut Steen (1924–2011), norsk skulptör
 Kristofer Steen (född 1974), svensk musiker och filmare

L
 Liv Steen (född 1956), norsk skådespelare

M
 Mikael Steen (född 1971), svensk fotbollsspelare

N
 Nikolaj Steen (född 1967), dansk skådespelare och musiker

O
 Oscar Steen (född 1982), svensk ishockeyspelare
 Oskar Steen (född 1998), svensk ishockeyspelare

P
 Paprika Steen (född 1964), dansk skådespelare och regissör
 Paul Steen (född 1972), svensk konstnär och journalist
 Peter Steen (1943–2000), svensk ingenjör och miljöforskare

R
 Reiulf Steen (1933–2014), norsk politiker i Arbeiderpartiet

S
 Sanna Stén (född 1977), finländsk roddare
 Signe Heide Steen (1881–1959), norsk skådespelare
 Stefan Steen (född 1993), ishockeyspelare
 Sven Steen (1877–1952), svensk arkitekt och byggmästare
 Sverre Steen (1898–1983), norsk historiker

T
 Thomas Steen (född 1960), svensk ishockeyspelare
 Tore Sten (1926–2009), svensk friidrottare, medeldistanslöpare

U
 Uffe Steen, dansk jazzmusiker

V
 Viveca Sten (född 1959), svensk författare och jurist

Y
 Yngve Steen (1913–1985), svensk arkitekt

Annat 
 Sten Stensson Stéen, rollfigur på film och teater
 Steen, sydafrikanskt namn på Chenin blanc-druvan

Källor

Europeiska efternamn
Soldatnamn
Danska efternamn
Svenska efternamn
Norska efternamn
Efternamn i Finland

br:Maen
ru:Камень
uk:Каміння